Эсебуа:
 Эсебуа, Кристина (род. 1985) — грузинская лучница.
 Эсебуа, Теймураз Косманович (род. 1954) — советский футболист.
 Эсебуа, Шота (? — ?) — советский самбист и борец.